El Torneig de Montpeller 2016, oficialment conegut com a Open Sud de France 2016, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 22a edició del torneig es va celebrar entre el 31 de gener i el 7 de febrer del 2016 a l'Arena Montpellier de Montpeller, França.

El tennista local Richard Gasquet va guanyar a Montpeller per quarta ocasió, també el tercer en quatre finals consecutives.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2016
ATP World Tour 2016